Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Holderness :
 le  était un dragueur de mines de la classe Hunt lancé en 1916, mis en service en 1917, désarmé en 1920 et vendu pour avoir été détruit en 1924 ;
 le  était un destroyer de classe Hunt lancé et mis en service en 1940, désarmé en 1946 et mis au rebut en 1956.

Holderness